Ernst Bokelberg ist der Name folgender Personen:

* Ernst Bokelberg (Turnlehrer) (1839–1891), deutscher Turnlehrer 
 Ernst Bokelberg (Politiker) (1909–??), deutscher Politiker